«Винные мемуары» — дебютный номерной альбом группы «Крематорий». Также по счёту первый магнитоальбом группы.

Об альбоме 
Запись альбома состоялась в студии театра им. Маяковского практически за неделю. В записи участвовали Армен Григорян (вокал, бэк-вокал, акустическая гитара, бас-гитара, губная гармоника, флейта) и Виктор Троегубов (вокал, акустическая гитара, соло-гитара, бэк-вокал, перкуссия).

Альбом стал первым реально воплощённым материалом группы, а многие из песен той поры стали программными. Практически ни один концерт не обходится без их исполнения по сей день.

Список композиций 
Все песни написаны Арменом Григоряном, кроме указанных особо
 Конформист Морозов (Ю.Морозов — Ю.Морозов, А.Григорян) [кавер-версия песни «Конформист» с альбома «Свадьба кретинов» (1976) ленинградского рок-музыканта Юрия Морозова, с дописанным Григоряном третьим куплетом]
 Ты была той женщиной
 Я увидел тебя
 Стрёмный корабль
 Посвящение бывшей подруге (муз. и сл. В. Троегубова)
 Глотатель портвейна
 Джентльмены и леди (муз. А. Григорян, сл. неизвестного автора)
 Крематорий
 Брюс-колдун
 Катаклизм
 Таня
 Я сижу в W (муз. А. Григорян, сл. В. Троегубова)
 Винные мемуары (муз. и сл. В. Троегубова)
 Чёрная пятница
 Снова ночью
 Крылатые слоны

Примечания

Ссылки 
 Крематорий
 Жизнь в 10 песнях: Армен Григорян, «Крематорий». 29 августа 2016, ROLLING STONE

Дебютные альбомы 1983 года
Альбомы группы «Крематорий»
Альбомы Moroz Records